Натуральне число 862
 862 рік до нашої ери
 862 рік нашої ери